Darko Velkovski (en ), né le  à Skopje, est un footballeur international macédonien. Il évolue au poste de défenseur central au Ettifaq FC.

Carrière 

Darko Velkovski honore sa première sélection le  lors d'un match amical contre la Chine.

Statistiques

Palmarès 
Il remporte le championnat de Macédoine en 2013-2014 ainsi que la coupe de Macédoine en 2013-2014 et en 2014-2015 avec le Rabotnički Skopje. Avec le Vardar Skopje, il gagne le championnat en 2015-2016 et 2016-2017.

Références

Liens externes 
 

Footballeur international macédonien
Joueur du Rabotnički Skopje
Joueur du Vardar Skopje
Joueur du HNK Rijeka
Naissance en juin 1995
Naissance à Skopje